Маймагун — многозначный термин:
 Маймагун (гора) — гора в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края.
 Маймагун (монтёрский пункт) — монтёрский пункт в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края.
 Маймагун (река) — река в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края.